Bethany Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethany Congregational Church (Georgia), NRHP-Nr. 85000453
 Bethany Congregational Church (Indiana), NRHP-Nr. 03000986
 Bethany Congregational Church (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001374